Борисова Аріадна Валентинівна (1960) — російська дитяча письменниця, перекладач.
 Борисова Дана Олександрівна (1976) — російська телеведуча.
 Борисова Євгенія Вікторівна (1992) — українська спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з малокаліберної гвинтівки.
 Борисова Ірина Анатоліївна (1952) — українська і американська театральна художниця та аніматорка. Дружина майстра спецефектів, лауреата технічного «Оскара» за фільм «Хижак» (Predator, 1987) Євгена Мамута.
 Борисова Ірина Анатоліївна (1995) — казахська борчиня вільного стилю.
 Борисова Людмила Михайлівна (1954) — російський літературознавець, професор.
 Борисова Маргарита Василівна ( 1922) — український графік.
 Борисова Марія Олегівна (1997) — російська спортсменка-вотерполістка.
 Борисова Олена Миколаївна (1982) — українська художниця-пастелістка.
 Борисова Ольга Василівна (1955) — український історик, професор.
 Борисова Юлія Костянтинівна (1925) — радянська театральна актриса.

Борисова — присілок, Катайський район, Курганська область
 Борисова — присілок, Комишловський район, Свердловська область

Див. також 
 Борисов